Coyutla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Coyutla, Veracruz, ort, 
 Coyutla, Hidalgo, ort, Tepehuacán de Guerrero, 
 Coyutla (kommun), Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar